Intervention fédérale selon les pays :
 Intervention fédérale en Argentine
 Intervention fédérale au Brésil
 Intervention fédérale en Suisse